Politika
 Hrvatska republikanska stranka

Šport
 Hrvatski radnički savez
 Hrvatski ragbijaški savez
 Hrvatski ronilački savez
 Hrvatski rukometni savez